Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Бешикташ» 112-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Бешикташ» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Турции 
Основная статья: Чемпионат Турции по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Кубок Турции

Групповой раунд

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы УЕФА 2015/16

Групповой раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Бешикташ»
 ФК «Бешикташ» в сезоне 2015/16 на сайте mackolik.com

Бешикташ
ФК «Бешикташ»